Tanjung Sengkuang är en udde i Indonesien.   Den ligger i provinsen Kepulauan Riau, i den västra delen av landet,  km norr om huvudstaden Jakarta. Tanjung Sengkuang ligger på ön Pulau Batam.

Terrängen inåt land är platt. Havet är nära Tanjung Sengkuang åt nordost. Den högsta punkten i närheten är Bukit Anakair,  meter över havet,  km sydväst om Tanjung Sengkuang. Runt Tanjung Sengkuang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Batam,  km söder om Tanjung Sengkuang. 

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Kepulauan Riau